Mataram kan være flere forskellige lokaliteter i Sydøstasien:
 Mataram (region) – region i det centrale Java.
 Mataram (kongedømme) – et hindu-buddhistisk kongedømme som havde sin storhedstid mellem 570 og 927.
 Mataram (sultanat) – et islamisk kongedømme som havde sin storhedstid mellem 1570'erne og 1755.
 Mataram (by) – en by på den indonesiske ø Lombok opkaldt efter de javanesiske kongedømmer.